Ultimate Victory е вторият солов албум на американския рапър Камилионер. Песните са продуцирани от Дж. Р. Ротъм, Play-n-Skillz, Диско Ди, Рик Рок, Кейн Бийтз и Дъ Рънърс. Албумът излиза на американския пазар на 18 септември 2007 г., а във Великобритания – две седмици по-късно. Гост-изпълнители са Крейзи Боун, Лил Уейн, Пимп Си, Слик Рик, Тони Хенри, Бън Би, Лойд, Феймъс и Девин Пича.

Песните не съдържат псувни, сексистки забележки и насилие и затова на обложката липсва логото Parental Advisory, което предупреждава за такова съдържание и се среща доста често на обложките на албуми от този стил музика.

Издадените сингли от албума са Hip Hop Police (18 юни 2007), The Bill Collecta (18 септември 2007) и Industry Groupie (10 октомври 2007).

Списък на песните

Бонус песни 

Албуми на Камилионер
Музикални албуми от 2007 година